Heiliger steht für:
 Heiliger, eine einer Gottheit nahestehende Persönlichkeit

Heiliger ist der Name folgender Personen:
 Anita Heiliger (* 1942), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Bernhard Heiliger (1915–1995), deutscher Bildhauer
 Edgar Heiliger (1887–1957), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat des Kreises Mayen 
 Ernst Anton Heiliger (1729–1803), deutscher Bürgermeister in Hannover
 Georg Heinrich Christoph Heiliger (1767–1854), Syndicus der Stadt Hannover und Direktor des Stadtgerichts
 Ruth Maria Linde-Heiliger (1916–1996) deutsche Holzbildhauerin
 Stefan Heiliger, Designer und Professor an der HfG Offenbach
Geographisches
 Honschaft Heiliger des bergischen Amtes Steinbach

Siehe auch:
 Heyliger, Else-Heiliger-Fonds